Новодворовка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Новодворовка — исчезнувшее село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Новодворовка — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.

Украина 
 Новодворовка — село в Розовском районе Запорожской области.